Франси́ско Анто́нио Родри́гес Пове́да (; род. , , Панама) — панамский государственный деятель.

В администрации президента  занимал пост генерального контролёра (), затем был вновь избран на этот пост на период, заканчивавшийся 31 декабря 1989 года. После того, как были аннулированы результаты состоявшихся 7 мая 1989 года , был провозглашён временным президентом Генеральным советом государства () вместо исполнявшего обязанности президента Мануэля Солиса Пальмы.

Являлся временным президентом Панамы с 1 сентября по 20 декабря 1989 года, до вторжения американских войск в Панаму. После этого генерал Мануэль Антонио Норьега Морено, правивший страной «де-факто», был свергнут и арестован, а Франсиско Родригес уступил свой пост Гильермо Эндаре как победителю ранее аннулированных выборов.

Президенты Панамы
Политики XX века
Политики Панамы